World Grand Prix 2020, eller Coral World Grand Prix, var en rankingturnering i snooker som  spelades mellan 3 och 9 februari 2020 i Cheltenham Racecourse i Cheltenham, England.
Neil Robertson vann sin första mästerskapstitel och sin 18:e rankingtitel genom att besegra Graeme Dott med 10–8 i finalen.
Judd Trump var regerande mästare, men han förlorade i omgång 2 mot Kyren Wilson.

Prispengar
Den totala prissumman var på  GBP och fördelades enligt följande:
{| 
|-
! align=left | Placering || align=right | Pris || align=right | Totalt
|-
| width=100 | • Vinnare || align=right width=80 | 100 000 || align=right width=120 | 100 000
|-
| • Tvåa || align=right | 40 000 || align=right | 40 000
|-
| • Semifinal || align=right | 20 000 || align=right | 40 000
|-
| • Kvartsfinal || align=right | 12 500 || align=right | 50 000
|-
| • Sista 16 || align=right | 7 500 || align=right | 60 000
|-
| • Sista 32 || align=right | 5 000 || align=right | 80 000
|-
| align=left | Högsta break || align=right | || align=right | 10 000
|-
! align=left | Summa || align=right | || align=right | 380 000
|-
|}

Huvudturnering

Final

Källor 
snooker.org
Snookersäsongen 2019/2020